„Rudolf” se poate referi la:

Prenume sau nume de familie german
In germana veche înseamnă: glorios, prețuit
Ziua onomastică este sărbătorită la data de: 17 aprilie și 6 noiembrie

Variante
Dolf, Ruddl, Radolf, Roff, Rolf, Rolli, Rollo, Rudi, Rudo, Rudolf, Rudolph, Rul, Ruodi, Rudloff, Roele, Roelef, Roelf, Roelof, Rolef, Rolof, Roloff, Roluf, Roolof, Rudolf, Rolph, Rudie, Rudy, Raulf, Rodolphe, Roux, Raoul, Rodolfo, Rodufo, Rezső

Nume de persoane
Prințul Rudolf al Austriei,  prinț moștenitor al Austriei, Ungariei și Boemiei
Rudolf Valentino, actor

Vezi și
Listă de zile onomastice

Nume